Astronomia: Titània (satèl·lit) és el satèl·lit més gran d'Urà.

 Astronomia: (593) Titània és un asteroide.

 Mitologia: Titània (mitologia) és la reina de les fades en el folklore medieval i un personatge de l'obra Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.